Сельское поселение «Деревня Хотисино» — муниципальное образование в составе Перемышльского района Калужской области России.

Центр — деревня Хотисино.

Население

Состав сельского поселения 
В поселение входят 12 населённых мест:

Примечания

Ссылки 
 

Муниципальные образования Перемышльского района
Сельские поселения Калужской области